

Musica 
 ARMS – gruppo musicale rock statunitense
 Arms – album dei Bell X1 del 2016
 Arms – singolo di Christina Perri del 2011

Persone 
 Georg Arms – attore tedesco
 John Taylor Arms – incisore statunitense
 Michael Arms – canottiere neozelandese
 Oliver Arms – pittore statunitense
 Russell Arms – cantante statunitense
 Suzanne Arms – scrittrice statunitense

Altro 
 Arms Corporation – studio di animazione giapponese
 ARMS – manga di Kyoichi Nanatsuki e Ryoji Minagawa
 ARMS – videogioco picchiaduro per Nintendo Switch del 2016

Pagine correlate 
 Arm